Als Bahnhof Schwabhausen werden folgende Bahnstationen bezeichnet:
 Haltepunkt Schwabhausen (b Dachau) an der Bahnstrecke Dachau–Altomünster
 Bahnhof Schwabhausen (b Landsberg/Lech) an der Bahnstrecke München–Buchloe